Pervez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ahmad Pervez
 Omkar Pervez